Бруно Джакомели () e бивш пилот от Формула 1. Роден на 10 септември 1952 година в Понкарале, Италия. Има шейсет и девет участия в стартове от световния шампионат във Формула 1, като записва един пол позишън, един подиум и 14 точки.

Формула 1 
Бруно проби във Формула 1, след като изкара два сезона във Формула 2, като състезател за Макларън в няколко състезания през периода 1977 – 1978. Най-доброто финиширане бе 8-о място за ГП на Великобритания през 1978. След като стана шампион на Формула 2 същата година, Джакомели се присъедени към Аутоделта, които се готвят за завръщането на Алфа Ромео като заводски отбор за сезон 1979. Алфа участва само в четири състезания с болидите 177 и 179. В тези четири, италианеца финишира само на ГП на Франция. През следващата година отново италианския отбор имаше проблеми с надеждността на болида като Джакомели финишира само в 3 от 14-те състезания. Той обаче показа няколко признаци на представяне в квалификациите, като пол-позишъна от ГП на САЩ за 1980 бе една от върховите постижения. През 1981 отборът показа, че все пак проблемите са преодолени, макар че Джакомели не завърши в точките в седем от 15-те състезания. За радост на тима, той постигна и първия си подиум в последното състезание в Лас Вегас. За 1982 Алфа престави новия 182 като Андреа де Чезарис бе съотборник на Джакомели. Първите няколко състезания болидът отново не е толкова надежден. Във втората половина 182 показа подобрения като Джакомели финишира 5-и в Хокенхаймринг като това са единствените точки за италианеца за сезон 1982. За следващия сезон той се присъедени към британския Толеман, но Бруно често бива побеждаван от съотборника си Дерек Уорик. Последната точка за Джакомели бе 6-а позиция на ГП на Европа.

Седем години по-късно Джакомели се завърна във Формула 1 като пилот на Лайф, замествайки австралиеца Гари Брабам. Болидът задвижван с 12-цилиндров двигател, имаше неприятността да не премине преквалификация в останалите 12 състеания в които Джакомели участва. Тимът приключва участията си след ГП на Испания, като това е края на кариерата на италианеца във Формула 1.

Резултати от Формула 1

Източници

Вижте също 
 Пилоти от Формула 1

Джакомели, Бруно